, wcześniej Yoshiko Kasai – japońska skoczkini narciarska, dwunasta zawodniczka Mistrzostw Świata 2011 w Oslo. Od 2003 członkini reprezentacji Japonii w skokach narciarskich.

W zawodach Pucharu Kontynentalnego zadebiutowała 8 lutego 2005, gdy w konkursie rozegranym w Schönwaldzie zajęła 14. miejsce. W karierze nigdy nie stanęła na podium tych zawodów, a jej największym osiągnięciem jest zajęcie 5. miejsca w letnim konkursie Pucharu Kontynentalnego rozegranym 11 sierpnia 2005 roku w Pöhla.

25 lutego 2011 wzięła udział w konkursie o mistrzostwo świata w Oslo i zajęła w nim 12. miejsce.

4 lutego 2012 w Hinzenbach zadebiutowała w Pucharze Świata kobiet, zajmując 16. miejsce. Jednocześnie zdobyła pierwsze punkty PŚ.

W 2013, po ślubie, rozpoczęła starty pod nowym nazwiskiem.

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Sportowcy związani z Otaru
Ludzie urodzeni w Otaru
Urodzeni w 1980